Une crêpière peut désigner :
 une personne de genre féminin faisant des crêpes ;
 une sorte de poêle destinée à réaliser des crêpes ;
 un billig, plaque en fonte destinée à cuire les crêpes en Bretagne.